Plaats in Indonesië
 Kambingan (Cerme), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Kambingan (Pagu), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java